«Овод» — российский сверхлёгкий самолёт.

Был разработан и начал строиться на рубеже 1980-х — 1990-х годов в дельтаклубе МАИ, под руководством Эдуарда Бабенко. Первый полёт был совершен в 12 октября 1999 г. Сверхлёгкий самолёт нормальной аэродинамической схемы — подкосный высокоплан с расположением пилотов рядом. На аппарате устанавливаются не убираемые трехстоечные шасси с носовой опорой, рессорного типа. Носовая стойка шасси — управляемая. Колеса основных опор самолёта оснащены механическими тормозами. Может оборудоваться лыжами или поплавками. Конструкция самолета — смешанная (метало-деревянная). Лонжероны крыла не подвержены усталостным повреждениям (деревянные). В металлических ответственных элементах конструкции эксплуатационные напряжения меньше предела выносливости. Это позволяет по заявлению создателей эксплуатировать планер самолета «по
состоянию», без ограничения налета, при условии своевременного и правильного выполнения регламентных работ.

Разбег около 100 м, взлетная скорость 70 км/ч, крейсерская ок. 130 км/ч, максимальная — 160 км/ч. Силовая установка самолёта состоит из двигателя жидкостного охлаждения ВАЗ-21213 с рабочим объёмом 1,7 л., 78 л. с. Самолёт предназначен для учебно-тренировочных и спортивных полётов.

Основная идея, заложенная в конструкцию — создать массовый, дешевый самолет из отечественных материалов и с использованием отечественного автомобильного двигателя (ВАЗ-21213). За исключением, катушек и свечей зажигания фирмы Bosch, радиостанции ICOM на самолете нет ни одной импортной детали.

ЛТХ

Ссылки 
 Самолет "Овод"
 Овод 
 Легкий многоцелевой самолет «Овод». 

Самолёты общего назначения
Самолёты МАИ
Самолёты лёгкой и сверхлёгкой авиации России